Зебницкий — фамилия. Фамилия Зебницкий образована от прозвища Зебна, в основе которого лежит старославянское нарицательное «зеба» — «крикун». Известные носители:

 Зебницкий, Николай Васильевич (1919—1975) — партизан Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Юрий Иванович Зебницкий (псевдоним — Озерский) (1896—1937) — украинский советский политический и государственный деятель.